Кассел () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кассел, Сеймур (1935—2019) — американский актёр.
 Кассел, Филипп (1876—1959) — американский гимнаст и легкоатлет, чемпион летних Олимпийских игр 1904.

См. также